54-й Каннский кинофестиваль проходил с 14 по 25 мая 2001 года. Председателем жюри основного конкурса стала норвежская актриса Лив Ульман, а обладателем Золотой пальмовой ветви стал фильм итальянского кинорежиссёра Нанни Моретти «Комната сына».

Жюри

Фильмы конкурсной программы

Победители 
 Золотая пальмовая ветвь
 Комната сына
 Гран-при
 Пианистка
 Лучшая актриса
 Изабель Юппер (Пианистка)
 Лучший актёр
 Бенуа Мажимель (Пианистка)
 Лучший режиссёр
 Дэвид Линч
 Джоэл Коэн
 Лучший сценарий
 Ничья земля

Ссылки 
 2001 Cannes Film Festival 
 Cannes Film Festival:2001  at Internet Movie Database

Каннский кинофестиваль
Кинофестивали 2001 года
2001 год во Франции
Май 2001 года